Elek Tibor (1910–1972) matematikus, filozófus, egyetemi tanár, a filozófiai tudományok doktora
Elek Tibor szombathelyi tanácselnök 1989–1990 között
Elek Tibor (1962) irodalomtörténész, kritikus, főszerkesztő, író, színigazgató